Гайнц () — коротка форма німецького імені Гайнріх (Генріх ), а також прізвище.

Персоналії 
 Гайнц (прізвище)
 Гайнц (ім'я)

Інше 
 Гайнц Філд () — футбольний стадіон, розташований у місті Піттсбург, штат Пенсильванія у США.